Puiattoq bezeichnet:
 Puiattoq (Berg, Ilulissat), Berg im Distrikt Ilulissat, Grönland
 Puiattoq (Berg, Upernavik), Berg im Distrikt Upernavik, Grönland
 Puiattoq (Bucht, Kangaatsiaq) (auch Puiattuk), Bucht im Distrikt Kangaatsiaq, Grönland
 Puiattoq (Bucht, Maniitsoq), Bucht im Distrikt Maniitsoq, Grönland
 Puiattoq (Bucht, Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Puiattoq (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Puiattoq (Bucht, Sisimiut), Bucht im Distrikt Sisimiut, Grönland
 Puiattoq (Fjord), Fjord im Distrikt Maniitsoq, Grönland